Blur, uma banda britânica de britpop;
Blur (canção)
Blur (álbum de Blur), álbum de estúdio da banda Blur
Blur (álbum de Rachel Lampa), álbum de estúdio da cantora Rachael Lampa
SSX Blur, um jogo de video-game de snowboard. 

Desambiguação